Пол Джо́зеф Ма́ртин (; 5 марта 1981, Миннеаполис, Миннесота, США) — американский хоккеист, защитник.

На драфте НХЛ 2000 года был выбран во 2-м раунде под общим 62-м номером командой «Нью-Джерси Девилз».

Награды 
 Участник матча молодых звёзд НХЛ: 2004

Статистика 
                                            
                                            --- Regular Season ---  ---- Playoffs ----
Season   Team                        Lge    GP    G    A  Pts  PIM  GP   G   A Pts PIM
--------------------------------------------------------------------------------------
2000-01  U. of Minnesota             NCAA   38    3   17   20    8  --  --  --  --  --
2001-02  U. of Minnesota             NCAA   44    8   30   38   22  --  --  --  --  --
2002-03  U. of Minnesota             NCAA   45    9   30   39   32  --  --  --  --  --
2003-04  New Jersey Devils           NHL    70    6   18   24    4   5   1   1   2   4
2004-05  Fribourg-Gotteron           Swiss  11    3    4    7    2  --  --  --  --  --
2005-06  New Jersey Devils           NHL    80    5   32   37   32   9   0   3   3   4
2006-07  New Jersey Devils           NHL    59    2   20   22   10  11   0   4   4   6
2007-08  New Jersey Devils           NHL    73    5   27   32   22   5   1   2   3   2
2008-09  New Jersey Devils           NHL    73    5   28   33   36   7   0   4   4   2
2009-10  New Jersey Devils           NHL    22    2    9   11    2   5   0   0   0   0
2010-11  Pittsburgh Penguins         NHL    77    3   21   24   16   7   0   2   2   2
2011-12  Pittsburgh Penguins         NHL    73    2   25   27   18   3   1   0   1   0
2012-13  Pittsburgh Penguins         NHL    34    6   17   23   16  15   2   9  11   4
2013-14  Pittsburgh Penguins         NHL    39    3   12   15   10  13   0   8   8   6
2014-15  Pittsburgh Penguins         NHL    74    3   17   20   20   5   0   2   2   2
2015-16  San Jose Sharks             NHL    78    3   17   20   22  24   0   5   5   6
2016-17  San Jose Sharks             NHL    81    4   22   26   20   6   1   0   1   4
2017-18  San Jose Sharks             NHL    14    0    2    2    2   7   0   0   0   2
2017-18  San Jose Barracuda          AHL    18    0    2    2    0  --  --  --  --  --
--------------------------------------------------------------------------------------
         NHL Totals                        870   50  270  320  238 122   6  40  46  44

Хоккеисты США
Хоккеисты НХЛ
Игроки «Нью-Джерси Девилз»
Игроки ХК «Фрибур-Готтерон»
Игроки «Питтсбург Пингвинз»
Игроки сборной США по хоккею с шайбой
Хоккеисты на зимних Олимпийских играх 2014 года
Хоккейные защитники